Министерство по делам молодежи и спорта Сербии () — орган государственного управления Сербии, отвечающий за проведение политики в области спорта и молодежи. Министерство располагается в здании «Палата Сербия» в Белграде по адресу бульвар Михаила Пупина, дом 2.   

11 августа 2016 года был утвержден новый состав Правительства Сербии, Министерство по делам молодежи и спорта возглавил Ваня Удовичич. 

В организационном плане Министерство делится на секторы, отделения, отделы и группы. В его составе три сектора: спорта, молодежи и европейской интеграции. Также в рамках Министерства действуют несколько групп (стратегического планирования, управления инфраструктурных проектов, внутреннего аудита и др.), секретариат и кабинет министра.

Примечания

Ссылки 
 

Министерства Сербии